Ağdam steht für:

 Ağdam (Rayon), Bezirk in Aserbaidschan
 Ağdam (Stadt), Stadt im Rayon Ağdam
 FK Qarabağ Ağdam, aserbaidschanischer Fußballverein

Aghdam oder Agdam ist der Familienname folgender Personen:

 Nasim Najafi Aghdam (1979–2018), iranischstämmige Youtuberin und Amokläuferin, siehe YouTube